То́рри () — имя собственное; распространено в виде фамилий и топонимов.
 Торри, Билл (1934—2018) — канадский хоккейный функционер.
 Торри, Джо (род. 1940) — американский профессиональный бейсболист, менеджер и бейсбольный функционер.
 Торри, Джон (1796—1873) — американский ботаник, врач и химик.

Топонимы 
 Торри — тауншип в округе Касс, Миннесота, США.
 Торри — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Виана-ду-Каштелу.

См. также 
 Тори (значения)